Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Schwabe – niemiecko-szwajcarski malarz
 Jan Jerzy Schwabe – gdański medyk i fizyk
 Samuel Heinrich Schwabe – niemiecki aptekarz i astronom

Inne 
Odlewnia dzwonów Karol Schwabe – odlewnia dzwonów Karola Schwabe z Białej